Дебра Монк (; род. 27 февраля 1949) — американская актриса, певица и сценарист, добившаяся наибольшего успеха благодаря выступлениям на бродвейской сцене.

Монк родилась в Миддлтоне, штат Огайо, и в 1973 году окончила Государственный университет Фростберг. Первую известность она получила как соавтор и актриса мюзикла 1982 года Pump Boys and Dinettes, отмеченного номинацией на премию «Тони». В 1988 году она получила премию «Драма Деск» за мюзикл Oil City Symphony.

Монк за свою карьеру четырежды номинировалась на премию «Тони», выиграв одну статуэтку в 1993 году, за пьесу Redwood Curtain. Также она выиграла три премии «Драма Деск» и Obie за различные роли. Монк также выиграла премии «Эмми» в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» в 1999 году, за роль в телесериале «Полиция Нью-Йорка».

В дополнение к карьере на сцене, Монк появилась в более тридцати кинофильмах и четырёх десятках телевизионных шоу, играя роли второго плана. У неё были значимые роли в фильмах «Адвокат дьявола» (1997), «Дикари» (2007) и «Дальше живите сами» (2014). На телевидении у неё были второстепенные роли в сериалах «Тайны Ниро Вульфа», «Полиция Нью-Йорка», «Анатомия страсти», «Схватка» и «Моцарт в джунглях». Также она появлялась в эпизодах таких сериалов как «Закон и порядок», «Отчаянные домохозяйки», «Ищейка», «Братья и сёстры» и «Красотки в Кливленде».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Драма Деск»
Киноактрисы США
Выпускники Фростбургского государственного университета